Бонифасио Гонзалез има више значења:

 Бонифасио Гонзалез (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Бонифасио Гонзалез (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику